HTW est un sigle qui peut désigner :
 , une association caritative anglaise venant en aide aux soldats souffrant de stress posttraumatique ;
 Hochschule für Technik und Wirtschaft (en français, université de sciences appliquées) ;
 HTW Saar ou Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, une université de sciences appliquées allemande située à Sarrebruck ;
  ou , une université de sciences appliquées allemande située à Berlin ;
  ou , une université de sciences appliquées allemande située à Dresde.